Титов Юрій Євлампійович (1935) — радянський гімнаст, олімпійський чемпіон.
 Титов Юрій Іванович — голова Харківської обласної ради протягом 1990–1991 років.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок